O Kartódromo Internacional Júlio Ventura foi um kartódromo localizado no município do Eusébio (Ceará), Região Metropolitana de Fortaleza. Sua pista tinha várias ligações gerando 25 circuitos diferentes de 900 a 1070 metros comprimento com 8m de largura. O Recorde da pista no traçado maior é de Christiano Rocha, com o tempo de 00:42:57. 

Era a única pista homologada pela Federação Cearense de Automobilismo. É somente nela que se realizam as provas das categorias (Cadete; F240cc e F400cc) do Campeonato Cearense de Kart. Depois de muitos impasses, uma grand especulação imobiliária e reclamações dos condomínios próximos do barulho dos karts, o kartódromo acabou sendo demolido em Dezembro de 2015. Hoje, existe apenas um terreno abandonado onde era o equipamento.

Ligações externas
Site do Kartódromo
Federação Cearense de Automobilismo

Automobilismo do Ceará
Julio
Esporte de Eusébio (Ceará)